Beetree Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beetree Knob (North Carolina)
 Beetree Knob (Tennessee)